Бийма () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Бийма, Иван Спиридонович (1912—1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бийма, Олег Иванович (род. 1949) — украинский кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств Украины.